Галеана има више значења:

 Галеана, Лоте 34 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Галеана, Агрикола Теранова (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Галеана (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галеана (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галеана (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Галеана (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Галеана (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Галеана (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Галеана (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Галеана (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Галеана (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Галеана (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Галеана (Галеана, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Галеана (Сан Хосе Ајукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Галеана (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Галеана (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику